Списак народних хероја чије презиме почиње на слово З, за остале народне хероје погледајте Списак народних хероја:

 Атанас Забазновски (1925–2013) Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године.  
 Милан Забуковец (1923–1997) Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године.
 Милоје Закић (1912–1942) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Дмитар Заклан (1915–1988) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Иван Зафред (1908–1943) за народног хероја проглашен 8. октобра 1953. године. 
 Хасан Захировић Лаца (1920–1943) за народног хероја проглашен 26. јула 1945. године.
 Јово Звицер (1914–1943) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године. 
 Винко Зевник Виктор (1914–1943) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.
 Милош Зекић (1915–1984) Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године.
 Вељко Зековић (1906–1985) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године. 
 Милан Зечар (1906–1944) за народног хероја проглашен 5. јула 1951. године.
 Милош Зиданшек (1909–1942) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.
 Војин Зиројевић (1901–1942) за народног хероја проглашен 5. јула 1951. године.
 Ђорђе Зличић (1920–1942) за народног хероја проглашен 5. јула 1951. године.
 Вујадин Зоговић (1914–1943) за народног хероја проглашен 13. јула 1953. године.
 Миладин Зорић Гарача (1920–1945) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Милан Зорић (1912–2006) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године. 
 Раде Зорић (1914–1996) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године. 
 Жарко Зрењанин (1902–1942) за народног хероја проглашен 5. децембра 1944. године.
 Ђурађ Зрилић (1917–1944) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.
 Асим Зупчевић (1917–1942) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.

Напомене

Референце

Литература